Volksstimme ist der Name folgender Zeitungen:

 Volksstimme, Tageszeitung in Magdeburg, seit 1890/1947
 Volksstimme (Sissach), dreimal wöchentlich erscheinende Regionalzeitung, Kanton Basel-Landschaft

ehemalig:
 Volksstimme (Frankfurt am Main) eine sozialdemokratische Tageszeitung in Frankfurt am Main 1890–1934
 Volksstimme (1890–1933), Tageszeitung der SPD in Magdeburg von 1890 bis 1933
 Volksstimme (1891–1933), sozialdemokratische Zeitung in Chemnitz
Volksstimme (1894–1924), sozialdemokratische Zeitung in Budapest, ehemalige deutschsprachige Ausgabe der ungarischen Népszava
 Volksstimme (1918–1935), Tageszeitung der SPD im Saargebiet bis zur verlorenen Abstimmung 1935
 Volksstimme (Dresden), SPD-Zeitung in Dresden 1945–1946 
 Volksstimme (1945–1946), Organ der SPD für Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin von 1945 bis 1946
 Volksstimme (1945–1962),  Tageszeitung der SPD und SED in Chemnitz/Karl-Marx-Stadt von 1945 bis 1962
 Volksstimme (Österreich), ehemalige Zeitung der KPÖ in Wien
 Volksstimme (Köln), Zeitung der KPD von 1946 bis 1956
 Volksstimme (St. Gallen),  eine ehemalige sozialdemokratische schweizerische Tageszeitung

regional:
 Märkische Volksstimme, Tageszeitung in Potsdam
 Hannoversche Volksstimme
 Jüdische Volksstimme
 Westungarische Volksstimme, deutschsprachige Zeitung in Preßburg (1902–1918)
 Rheinische Volksstimme, ehemalige Kölner Zeitschrift (Ende 19. Jh. – Anfang 20. Jh.)